Гроссето — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Гроссето — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.